Боян может означать:
 Боян (Баян) — песнотворец XI века.
 «Боян» — государственный академический русский концертный оркестр. 
 Боян — распространённое название музыкальных обществ, возникших на Украине в конце XIX века. 
 Боян — археологическая культура эпохи неолита.
 Боян — эрратив от «баян», см. тж. «баян» в Викисловаре
 Баян (интернет-сленг) — повторная публикация шутки или информации. Информация должна быть повторно опубликована в том же самом источнике (например в том же самом форуме, или даже в том же самом разделе форума, группе, странице и т. д.)

Топоним 
 Боян — село в Болгарии.
 Боян — ранее местечко, сейчас село Бояны в Новоселицком районе Черновицкой области.

Имя 
 Боян — болгарское имя.
 Святой Боян — первый болгарский мученик, сын хана Омуртага.
 Кркич, Боян — испанский футболист.
 Симич, Боян — сербский футболист.

Фамилия 
 Цзинь Боян (род. 1997) — китайский фигурист-одиночник.

См. также 
 Боян-Ботево — село в Болгарии.
 Бояна
 Бояно
 Боянская церковь
 Бо Ян
 Баян (значения)